Ženská dvouhra Advantage Cars Prague Open 2015 probíhala okolo poloviny srpna 2015. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. 

Vítězkou se stala sedmá nasazená Španělka María Teresa Torrová Florová, jež ve finále zdolala českou turnajovou jedničku Denisu Allertovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ITF a první v kategorii 75 tisíc dolarů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Advantage Cars Prague Open 2015 na ITF

Advantage Cars Prague Open 2015